Донич (, ) — румынская и южнославянская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Донич, Александру (1806—1865) — молдавский и румынский писатель, баснописец.
 Донич, Николай Николаевич (1854—1956) — российский, румынский и французский астроном.
 Донич, Матей — русский и румынский генерал, участник русско-японской войны.
 
 Донич, Остерислав Гаврило (1700—1770) — сербский архитектор, помещик, политический деятель, судья.
Род Доничей восходит к молдавскому помещику Некоре Доничу, вел- Ворнику (старинный молдавский чин), владельцу сел Залучены, и Иванча (начало ХУII-го века). Сын Некоры Донича, Андрей имел чин аги и владел селом Вечина. Сын Андрея, Николай имел чин вел - логофета. Сын Николая , Гавриил, паркалаб, владел частью села Безин ( раздел произошел в 1719 г., ныне это село носит название Донич)

Топоним 
 Донич — село в Оргеевском районе Молдавии, место рождения Александру Донича.

Примечания